Hier sind die Einzelergebnisse der verschiedenen Billarddisziplinen bei den World Games 2013 dargestellt. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf die Ortszeit (GMT -5h; MESZ -7h, keine Sommerzeit 2013). Die Spiele wurden im „Bowling and Billiard Coliseum“ ausgetragen. Es befindet sich auf dem Gelände der „Alberto Galindo Sports Unit“. Die Spielhalle war an allen Spieltagen mit 600 Zuschauern ausverkauft.

Medaillenübersicht

9-Ball Damen

9-Ball Herren

Dreiband Herren 

Anmerkungen

Snooker Herren

Einzelnachweise 

Billard
2013
Karambolageveranstaltung 2013
Poolbillardveranstaltung 2013
Snookerveranstaltung 2013
Billardturnier in Kolumbien